Topton ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Topton (Alabama)
 Topton (Mississippi)
 Topton (North Carolina)
 Topton (Pennsylvania)